Guillem I d'Aquitània «el Pietós», mort el 918, duc d'Aquitània i comte d'Alvèrnia; fundador de l'Abadia de Cluny 
 Guillem II d'Aquitània «el jove» (? - 926), Duc d'Aquitània, comte d'Alvèrnia, de Berry, de Lió, i de Mâcon, (918 - 926) 
 Guillem III d'Aquitània «Cap d'Estopa» (910 - 963), comte de Poitiers (934-963) i duc d'Aquitània 
 Guillem IV d'Aquitània «Braç de Ferro», fou duc d'Aquitània i comte de Poitiers del 963 al 995 
 Guillem V d'Aquitània (969/975 - 1030) duc d'Aquitània i comte de Poitou (990 - 1030) 
 Guillem VI d'Aquitània «el Gras» (1005-1038), comte de Poitou (1030-1038) 
 Guillem VII d'Aquitània «Aigret» (1023-1058) fou duc d'Aquitània i comte de Poitiers (1039-1058) 
 Guillem VIII d'Aquitània «Guiu», duc d'Aquitània i de Gascunya i comte de Poitiers (1058-1086) 
 Guillem IX d'Aquitània «el Trobador» (?, 1071 - Poitiers, 1126), noble occità
 Guillem X d'Aquitània, «el Sant», (?-1137), duc d'Aquitània i comte de Poitiers
 Sant Guillem d'Aquitània (768 - 812), Duc d'Aquitània (781-806) i comte de Tolosa (790-806)